PGH, sigle composé des trois lettres P, G et H, peut faire référence à :
 Projet génome humain,
 Pantnagar, dans l'Uttarakhand en Inde, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Patrol Combatant, Hydrofoil, selon la Liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy,